Het seizoen 2006/07 van de zaterdag Hoofdklasse A ging van start op 2 september 2006. De laatste speelronde was op 12 mei 2007. De zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2005/06) was Rijnsburgse Boys, welke dit seizoen wederom kampioen werd.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag A